Победници Гренд слем турнира — мушкарци појединачно је списак свих победника сва четири гренд слем турнира према годинама освајања. Посебно су означене године у којима је један такмичар освојио сва четири или три турнира.

Списак 
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%"
|-
! Година !! style="width:25%;"|  Аустралијан Опен !! style="width:25%;"|  Ролан Гарос !! style="width:25%;"|  Вимблдон !! style="width:25%;"|  Отворено првенство САД
|-
| 1877. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| од 1905 || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| од 1891 ||  Спенсер Гор|| style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na" | од 1881
|-
| 1878. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Френк Хедоу|| style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na" | није одржано
|-
| 1879. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Џон Хартли <small>(1/2) || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na" | није одржано
|-
| 1880. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Џон Хартли <small>(2/2) || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано
|-
| 1881. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилијам Реншоу <small>(1/7) ||  Ричард Сирс <small>(1/7)
|-
| 1882. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилијам Реншоу <small>(2/7) ||  Ричард Сирс <small>(2/7)
|-
| 1883. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилијам Реншоу <small>(3/7) ||  Ричард Сирс <small>(3/7)
|-
| 1884. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  William Renshaw <small>(4/7) ||  Ричард Сирс <small>(4/7)
|-
| 1885. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилијам Реншоу <small>(5/7) ||  Ричард Сирс <small>(5/7)
|-
| 1886. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилијам Реншоу <small>(6/7) ||  Ричард Сирс <small>(6/7)
|-
| 1887. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Херберт Лофорд||  Ричард Сирс <small>(7/7)
|-
| 1888. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Ернест Реншоу||  Хенри Слокум <small>(1/2)
|-
| 1889. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилијам Реншоу <small>(7/7) ||  Хенри Слокум <small>(2/2)
|-
| 1890. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилоуби Хамилтон||  Оливер Кембел <small>(1/3)
|-
| 1891. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" |  *  ||  Вилфрид Бадлеј <small>(1/3) ||  Оливер Кембел <small>(2/3)
|-
| 1892. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Жан Шопер ||  Вилфрид Бадлеј <small>(2/3) ||  Оливер Кембел <small>(3/3)
|-
| 1893. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Лорен Рибуле ||  Џошуа Пим <small>(1/2) ||  Роберт Врен <small>(1/4)
|-
| 1894. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Андре Вахеро ||  Џошуа Пим <small>(2/2) ||  Роберт Врен <small>(2/4)
|-
| 1895. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Андре Вахеро ||  Вилфрид Бадлеј <small>(3/3) ||  Фред Хоуви <small>
|-
| 1896. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Андре Вахеро ||  Харолд Махони||  Роберт Врен <small>(3/4)
|-
| 1897. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Пол Еме ||  Реџиналд Дохерти <small>(1/4) ||  Роберт Врен <small>(4/4)
|-
| 1898. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Пол Еме ||  Реџиналд Дохерти <small>(2/4) ||  Малколм Витман <small>(1/3)
|-
| 1899. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Пол Еме ||  Реџиналд Дохерти <small>(3/4) ||  Малколм Витман <small>(2/3)
|-
| 1900. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Пол Еме ||  Реџиналд Дохерти <small>(4/4) ||  Малколм Витман <small>(3/3)
|-
| 1901. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Андре Вахеро ||  Артур Гор <small>(1/3) ||  Вилијам Ларн <small>(1/7)
|-
| 1902. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Мишел Вахеро ||  Лоренс Дохерти <small>(1/6) ||  Вилијам Ларн <small>(2/7)
|-
| style="background:seaShell;"| 1903. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Макс Декужи || style="background:seaShell;"|  Лоренс Дохерти <small>(2/6) || style="background:seaShell;"|  Лоренс Дохерти <small>(3/6)
|-
| 1904. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background: #efefff" | Макс Декужи ||  Лоренс Дохерти <small>(4/6) ||  Холкомб Ворд <small>
|-
| 1905. ||  Родни Хит <small>(1/2) || style="background: #efefff" | Морис Жермо ||  Лоренс Дохерти <small>(5/6) ||  Билс Рајт <small>
|-
| 1906. ||  Ентони Вајлдин <small>(1/6) || style="background: #efefff" | Морис Жермо ||  Лоренс Дохерти <small>(6/6) ||  Вилијам Клотијер <small>
|-
| 1907. ||  Хорас Рајс|| style="background: #efefff" | Макс Декужи ||  Норман Брукс <small>(1/3) ||  Вилијам Ларн <small>(3/7)
|-
| 1908. ||  Фред Александер|| style="background: #efefff" | Макс Декужи ||  Артур Гор <small>(2/3) ||  Вилијам Ларн <small>(4/7)
|-
| 1909. ||  Ентони Вајлдин <small>(2/6) || style="background: #efefff" | Макс Декужи ||  Артур Гор <small>(3/3) ||  Вилијам Ларн <small>(5/7)
|-
| 1910. ||  Родни Хит <small>(2/2) || style="background: #efefff" | Морис Жермо ||  Ентони Вајлдин <small>(3/6) ||  Вилијам Ларн <small>(6/7)
|-
| 1911. ||  Норман Брукс <small>(2/3) || style="background: #efefff" | Андре Гобер ||  Ентони Вајлдин <small>(4/6) ||  Вилијам Ларн <small>(7/7)
|-
| 1912. ||  Џејмс Сесил Парк|| style="background: #efefff" |  Макс Декужи ||  Ентони Вајлдин <small>(5/6) ||  Морис Маклафлин <small>(1/2)
|-
| 1913. ||  Ерни Паркер|| style="background: #efefff" | Макс Декужи ||  Ентони Вајлдинг <small>(6/6) ||  Морис Маклафлин <small>(2/2)
|-
| 1914. ||  Артур О’Хара Вуд|| style="background: #efefff" | Макс Декужи ||  Норман Брукс <small>(3/3) ||  Ричард Вилијамс <small>(1/2)
|-
| 1915. ||  Франсис Лав|| style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na" | није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Вилијам Џонсон <small>(1/3)
|-
| 1916. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Ричард Вилијамс <small>(2/2)
|-
| 1917. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Роберт Линдли Мари <small>(1/2)
|-
| 1918. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Роберт Линдли Мари <small>(2/2)
|-
| 1919. ||  Алернон Кингскот|| style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na" | није одржано ||  Џералд Патерсон <small>(1/3) ||  Вилијам Џонсон <small>(2/3)
|-
| style="background:seaShell;"| 1920. ||  Пат О’Хара Вуд <small>(1/2) || style="background: #efefff" | Андре Гобер || style="background:seaShell;"|  Бил Тилден <small>(1/10) || style="background:seaShell;" |  Бил Тилден <small>(2/10)
|-
| style="background:seaShell;"| 1921. ||  Рис Гемел|| style="background: #efefff" | Жан Самазеил || style="background:seaShell;"|  Бил Тилден <small>(3/10) || style="background:seaShell;"|  Бил Тилден <small>(4/10)
|-
| 1922. ||  Џејмс Андерсон <small>(1/3) || style="background: #efefff" | Анри Коше ||  Џералд Патерсон <small>(2/3) ||  Бил Тилден <small>(5/10)
|-
| 1923. ||  Пат О’Хара Вуд <small>(2/2) || style="background: #efefff" | Франсоа Бланши ||  Вилијам Џонсон <small>(3/3) ||  Бил Тилден <small>(6/10)
|-
| 1924. ||  Џејмс Андерсон <small>(2/3) || style="background: #efefff" | Жан Боротра ||  Жан Боротра <small>(1/4) ||  Бил Тилден <small>(7/10)
|-
| style="background:seaShell;"| 1925. ||  Џејмс Андерсон <small>(3/3) || style="background:seaShell;"|  Рене Лакост <small>(1/7) || style="background:seaShell;"|  Рене Лакост <small>(2/7) ||  Бил Тилден <small>(8/10)
|-
| 1926. ||  Џон Хоукс||  Анри Коше <small>(1/7) ||  Жан Боротра <small>(2/4) ||  Рене Лакост <small>(3/7)
|-
| style="background:seaShell;"| 1927. ||  Џералд Патерсон <small>(3/3) || style="background:seaShell;"|  Рене Лакост <small>(4/7) ||  Анри Коше <small>(2/7) || style="background:seaShell;"|  Рене Лакост <small>(5/7)
|-
| style="background:seaShell;"| 1928. ||  Жан Боротра <small>(3/4) || style="background:seaShell;"|  Анри Коше <small>(3/7) ||  Рене Лакост <small>(6/7) || style="background:seaShell;"|  Анри Коше <small>(4/7)
|-
| 1929. ||  Џон Грегори||  Рене Лакост <small>(7/7) ||  Анри Коше <small>(5/7) ||  Бил Тилден <small>(9/10)
|-
| 1930. ||  Едгар Мун||  Анри Коше <small>(6/7) ||  Бил Тилден <small>(10/10) ||  Џон Дег <small>
|-
| 1931. ||  Џек Крофорд <small>(1/6) ||  Жан Боротра <small>(4/4) ||  Сидни Вуд||  Елсворт Вајнс <small>(1/3)
|-
| style="background:seaShell;"| 1932. ||  Џек Крофорд <small>(2/6) ||  Анри Коше <small>(7/7) || style="background:seaShell;"|  Елсворт Вајнс <small>(2/3) || style="background:seaShell;"|  Елсворт Вајнс <small>(3/3)
|-
| style="background: #FFEFD5"|1933. || style="background: #FFEFD5"| Џек Крофорд <small>(3/6) || style="background: #FFEFD5"| Џек Крофорд <small>(4/6) || style="background: #FFEFD5"| Џек Крофорд <small>(5/6) ||  Фред Пери <small>(1/8)
|-
| style="background: #FFEFD5"|1934. || style="background: #FFEFD5"| Фред Пери <small>(2/8) ||  Готфрид фон Крам <small>(1/2) || style="background: #FFEFD5" | Фред Пери <small>(3/8) || style="background: #FFEFD5"| Фред Пери <small>(4/8)
|-
| style="background:seaShell;"| 1935. ||  Џек Крофорд <small>(6/6) || style="background:seaShell;"|  Фред Пери <small>(5/8) || style="background:seaShell;"|  Фред Пери <small>(6/8) ||  Вилмер Алисон <small>
|-
| style="background:seaShell;"| 1936. ||  Адријан Квист <small>(1/3) ||  Готфрид фон Крам <small>(2/2) || style="background:seaShell;"|  Фред Пери <small>(7/8) || style="background:seaShell;"|  Фред Пери <small>(8/8)
|-
| style="background:seaShell;"| 1937. ||  Вивијан Макграт||  Хенер Хенкел|| style="background:seaShell;" |  Дон Баџ <small>(1/6) || style="background:seaShell;"|  Дон Баџ <small>(2/6)
|- style="background: #FFD1DC"
| 1938. ||  Дон Баџ <small>(3/6) ||  Дон Баџ <small>(4/6) ||  Дон Баџ <small>(5/6) ||  Дон Баџ <small>(6/6)
|-
| style="background:seaShell;"| 1939. ||  Џон Бромвич <small>(1/2) ||  Дон Макнил <small>(1/2) || style="background:seaShell;" |  Боби Ригс <small>(1/3) || style="background:seaShell;" |  Боби Ригс <small>(2/3)
|-
| 1940. ||  Адријан Квист <small>(2/3) || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Дон Макнил <small>(2/2)
|-
| 1941. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| - || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Боби Ригс <small>(3/3)
|-
| 1942. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| - || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Тед Шредер <small>(1/2)
|-
| 1943. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| - || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Џозеф Хант <small>
|-
| 1944. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| - || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Френк Паркер <small>(1/4)
|-
| 1945. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| - || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Френк Паркер <small>(2/4)
|-
| 1946. ||  Џон Бромвич <small>(2/2) ||  Марсел Бернар||  Ивон Петра||  Џек Крамер <small>(1/3)
|-
| style="background:seaShell;"| 1947. ||  Дини Пејлс||  Јожеф Абот|| style="background:seaShell;" |  Џек Крамер <small>(2/3) || style="background:seaShell;"|  Џек Крамер <small>(3/3)
|-
| 1948. ||  Адријан Квист <small>(3/3) ||  Френк Паркер <small>(3/4) ||  Боб Фалкенбург||  Панчо Гонзалес <small>(1/2)
|-
| 1949. ||  Френк Сеџмен <small>(1/5) ||  Френк Паркер <small>(4/4) ||  Тед Шредер <small>(2/2) ||  Панчо Гонзалес <small>(2/2)
|-
| style="background:seaShell;"| 1950. ||  Френк Сеџмен <small>(2/5) || style="background:seaShell;"|  Баџ Пети <small>(1/2) || style="background:seaShell;" |  Баџ Пети <small>(2/2) ||  Артур Ларсен <small>
|-
| style="background:seaShell;"| 1951. || style="background:seaShell;"|  Ричард Савит <small>(1/2) ||  Јарослав Дробни <small>(1/3) || style="background:seaShell;"|  Ричард Савит <small>(2/2) ||  Френк Сеџмен <small>(3/5)
|-
| style="background:seaShell;"| 1952. ||  Кен Макгрегор||  Јарослав Дробни <small>(2/3) || style="background:seaShell;"|  Френк Сеџмен <small>(4/5) || style="background:seaShell;"|  Френк Сеџмен <small>(5/5)
|-
| style="background:seaShell;"| 1953. || style="background:seaShell;"|  Кен Роузвол <small>(1/8) || style="background:seaShell;"|  Кен Роузвол <small>(2/8) ||  Вик Сиксас <small>(1/2) ||  Тони Трабер <small>(1/5)
|-
| 1954. ||  Мервин Роуз <small>(1/2) ||  Тони Трабер <small>(2/5) ||  Јарослав Дробни <small>(3/3) ||  Вик Сиксас <small>(2/2)
|-
| style="background: #FFEFD5"|1955. ||  Кен Роузвол <small>(3/8) || style="background: #FFEFD5"| Тони Трабер <small>(3/5) || style="background: #FFEFD5"| Тони Трабер <small>(4/5) || style="background: #FFEFD5"| Тони Трабер <small>(5/5)
|-
| style="background: #FFEFD5"|1956. || style="background: #FFEFD5"| Лев Ход <small>(1/4) || style="background: #FFEFD5" | Лев Ход <small>(2/4) || style="background: #FFEFD5"| Лев Ход <small>(3/4) ||  Кен Роузвол <small>(4/8)
|-
| 1957. ||  Ешли Купер <small>(1/4) ||  Свен Давидсон||  Лев Ход <small>(4/4) ||  Малколм Андерсон
|-
| style="background: #FFEFD5"|1958. || style="background: #FFEFD5"| Ешли Купер <small>(2/4) ||  Мервин Роуз <small>(2/2) || style="background: #FFEFD5"| Ешли Купер <small>(3/4) || style="background: #FFEFD5"| Ешли Купер <small>(4/4)
|-
| style="background:seaShell;"| 1959. || style="background:seaShell;"|  Алекс Олмедо <small>(1/2) ||  Никола Пјетранђели <small>(1/2) || style="background:seaShell;"|  Алекс Олмедо <small>(2/2) ||  Нил Фрејзер <small>(1/3)
|-
| style="background:seaShell;"| 1960. ||  Род Лејвер <small>(1/11) ||  Никола Пјетранђели <small>(2/2) || style="background:seaShell;"|  Нил Фрејзер <small>(2/3) || style="background:seaShell;"|  Нил Фрејзер <small>(3/3)
|-
| style="background:seaShell;"| 1961. || style="background:seaShell;"|  Рој Емерсон <small>(1/12) ||  Маноло Сантана <small>(1/4) ||  Род Лејвер <small>(2/11) || style="background:seaShell;"|  Рој Емерсон <small>(2/12)
|- style="background: #FFD1DC"
| 1962. ||  Род Лејвер <small>(3/11) ||  Род Лејвер <small>(4/11) ||  Род Лејвер <small>(5/11) ||  Род Лејвер <small>(6/11)
|-
| style="background:seaShell;"| 1963. || style="background:seaShell;"|  Рој Емерсон <small>(3/12) || style="background:seaShell;"|  Рој Емерсон <small>(4/12) ||  Чак Макинли||  Рафаел Осуна
|-
| style="background: #FFEFD5"|1964. || style="background: #FFEFD5"| Рој Емерсон <small>(5/12) ||  Маноло Сантана <small>(2/4) || style="background: #FFEFD5"| Рој Емерсон <small>(6/12) || style="background: #FFEFD5"| Рој Емерсон <small>(7/12)
|-
| style="background:seaShell;"| 1965. || style="background:seaShell;"|  Рој Емерсон <small>(8/12) ||  Фред Стол <small>(1/2) || style="background:seaShell;" |  Рој Емерсон <small>(9/12) ||  Маноло Сантана <small>(3/4)
|-
| 1966. ||  Рој Емерсон <small>(10/12) ||  Тони Роуч ||  Маноло Сантана <small>(4/4) ||  Фред Стол <small>(2/2)
|-
| style="background:seaShell;"| 1967. || style="background:seaShell;"|  Рој Емерсон <small>(11/12) || style="background:seaShell;"|  Рој Емерсон <small>(12/12) || style="background:seaShell;"|  Џон Њуком <small>(1/7) || style="background:seaShell;"|  Џон Њуком <small>(2/7)
|-
| 1968. ||  Вилијам Боури Крај аматерске ере || Почетак Опен ере  Кен Роузвол (5/8) ||  Род Лејвер <small>(7/11) ||  Артур Еш <small>(1/3)
|- style="background: #FFD1DC"
| 1969. || style="background: #FFD1DC"| Род Лејвер <small>(8/11) || style="background: #FFD1DC"| Род Лејвер <small>(9/11) || style="background: #FFD1DC"| Род Лејвер <small>(10/11) || style="background: #FFD1DC"| Род Лејвер <small>(11/11)
|-
| 1970. ||  Артур Еш <small>(2/3) ||  Јан Кодеш <small>(1/3) ||  Џон Њуком <small>(3/7) ||  Кен Роузвол <small>(6/8)
|-
| 1971. ||  Кен Роузвол <small>(7/8) ||  Јан Кодеш <small>(2/3) ||  Џон Њуком <small>(4/7) ||  Стен Смит <small>(1/2)
|-
| 1972. ||  Кен Роузвол <small>(8/8) ||  Андрес Химено ||  Стен Смит <small>(2/2) ||  Илије Настасе <small>(1/2)
|-
| style="background:seaShell;"| 1973. || style="background:seaShell;"|  Џон Њуком <small>(5/7) ||  Илије Настасе <small>(2/2) ||  Јан Кодеш <small>(3/3) || style="background:seaShell;"|  Џон Њуком <small>(6/7)
|-
| style="background: #FFEFD5"|1974. || style="background: #FFEFD5"| Џими Конорс <small>(1/8) ||  Бјерн Борг <small>(1/11) || style="background: #FFEFD5"| Џими Конорс <small>(2/8) || style="background: #FFEFD5"| Џими Конорс <small>(3/8)
|-
| 1975. ||  Џон Њуком <small>(7/7) ||  Бјерн Борг <small>(2/11) ||  Артур Еш <small>(3/3) ||  Мануел Орантес <small>
|-
| 1976. ||  Марк Едмондсон  ||  Адријано Паната ||  Бјерн Борг <small>(3/11) ||  Џими Конорс <small>(4/8)
|-
| rowspan="2" style="background:seaShell;"|1977. ||  Роско Танер (јан)|| rowspan="2" style="background:seaShell;"|  Гиљермо Вилас <small>(1/4) || rowspan="2" |  Бјерн Борг <small>(4/11) || rowspan="2"  style="background:seaShell;"|  Гиљермо Вилас <small>(2/4)
|-
| Витас Герулајтис (дец) 
|-
| style="background:seaShell;"| 1978. ||  Гиљермо Вилас || style="background:seaShell;"|  Бјерн Борг <small>(5/11) || style="background:seaShell;"|  Бјерн Борг <small>(6/11) ||  Џими Конорс <small>(5/8)
|-
| style="background:seaShell;"|1979. ||  Гиљермо Вилас || style="background:seaShell;"| Бјерн Борг <small>(7/11) || style="background:seaShell;"| Бјерн Борг <small>(8/11) ||  Џон Макенро <small>(1/7)
|-
| style="background:seaShell;"|1980. ||  Брајан Тичер || style="background:seaShell;"|  Бјерн Борг <small>(9/11) || style="background:seaShell;"|  Бјерн Борг <small>(10/11) ||  Џон Макенро <small>(2/7)
|-
| style="background:seaShell;"|1981. ||  Јохан Крик <small> (1/2) ||  Бјерн Борг <small>(11/11) || style="background:seaShell;"| Џон Макенро <small>(3/7) || style="background:seaShell;"| Џон Макенро <small>(4/7)
|-
| style="background:seaShell;"|1982. ||  Јохан Крик <small>(2/2) ||  Матс Виландер <small>(1/7) || style="background:seaShell;"| Џими Конорс <small>(6/8) || style="background:seaShell;"| Џими Конорс <small>(7/8)
|-
| 1983. ||  Матс Виландер <small>(2/7) ||  Јаник Ноа ||  Џон Макенро <small>(5/7) ||  Џими Конорс <small>(8/8)
|-
| style="background:seaShell;"|1984. ||  Матс Виландер <small>(3/7) ||  Иван Лендл <small>(1/8) || style="background:seaShell;"| Џон Макенро <small>(6/7) || style="background:seaShell;"| Џон Макенро <small>(7/7)
|-
| 1985. ||  Стефан Едберг <small>(1/6) ||  Матс Виландер <small>(4/7) ||  Борис Бекер <small>(1/6) ||  Иван Лендл <small>(2/8)
|-
| style="background:seaShell;"|1986. || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано || style="background:seaShell;"|  Иван Лендл <small>(3/8) ||  Борис Бекер <small>(2/6) || style="background:seaShell;"|  Иван Лендл <small>(4/8)
|-
| style="background:seaShell;"|1987. ||  Стефан Едберг <small>(2/6) || style="background:seaShell;"|  Иван Лендл <small>(5/8) ||  Пет Кеш || style="background:seaShell;"|  Иван Лендл <small>(6/8)
|-
| style="background: #FFEFD5"|1988. || style="background: #FFEFD5"| Матс Виландер <small>(5/7) || style="background: #FFEFD5"| Матс Виландер <small>(6/7) ||  Стефан Едберг <small>(3/6) || style="background: #FFEFD5"| Матс Виландер <small>(7/7)
|-
| style="background:seaShell;"|1989. ||  Иван Лендл <small>(7/8) ||  Мајкл Ченг || style="background:seaShell;"| Борис Бекер <small>(3/6) || style="background:seaShell;"| Борис Бекер <small>(4/6)
|-
| 1990. ||  Иван Лендл <small>(8/8) ||  Андрес Гомез ||  Стефан Едберг <small>(4/6) ||  Пит Сампрас <small>(1/14)
|-
| 1991. ||  Борис Бекер <small>(5/6) ||  Џим Куријер <small>(1/4) ||  Михаел Штих ||  Стефан Едберг <small>(5/6)
|-
| style="background:seaShell;"|1992. || style="background:seaShell;"| Џим Куријер <small>(2/4) || style="background:seaShell;"| Џим Куријер <small>(3/4) ||  Андре Агаси <small>(1/8) ||  Стефан Едберг <small>(6/6)
|-
| style="background:seaShell;"|1993. ||  Џим Куријер <small>(4/4) ||  Серђи Бругера <small>(1/2) || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(2/14) || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(3/14)
|-
| style="background:seaShell;"|1994. || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(4/14) ||  Серђи Бругера <small>(2/2) || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(5/14) ||  Андре Агаси <small>(2/8)
|-
| style="background:seaShell;"|1995. ||  Андре Агаси <small>(3/8) ||  Томас Мустер || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(6/14) || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(7/14)
|-
| 1996. ||  Борис Бекер <small>(6/6) ||  Јевгениј Кафељников <small>(1/2) ||  Рихард Крајичек ||  Пит Сампрас <small>(8/14)
|-
| style="background:seaShell;"|1997. || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(9/14) ||  Густаво Киртен <small>(1/3) || style="background:seaShell;"| Пит Сампрас <small>(10/14) ||  Патрик Рафтер <small>(1/2)
|-
| 1998. ||  Петр Корда ||  Карлос Моја||  Пит Сампрас <small>(11/14) ||  Патрик Рафтер <small>(2/2)
|-
| style="background:seaShell;"|1999. ||  Јевгениј Кафељников <small>(2/2) || style="background:seaShell;"|  Андре Агаси <small>(4/8) ||  Пит Сампрас <small>(12/14) || style="background:seaShell;"| Андре Агаси <small>(5/8)
|-
| 2000. ||  Андре Агаси <small>(6/8) ||  Густаво Киртен <small>(2/3) ||  Пит Сампрас <small>(13/14) ||  Марат Сафин <small>(1/2)
|-
| 2001. ||  Андре Агаси <small>(7/8) ||  Густаво Киртен <small>(3/3) ||  Горан Иванишевић ||  Лејтон Хјуит <small>(1/2)
|-
| 2002. ||  Томас Јохансон ||  Алберт Коста ||  Лејтон Хјуит <small>(2/2) ||  Пит Сампрас <small>(14/14)
|-
| 2003. ||  Андре Агаси <small>(8/8) ||  Хуан Карлос Фереро ||  Роџер Федерер <small>(1/20) ||  Енди Родик
|-
| style="background: #FFEFD5"|2004. || style="background: #FFEFD5"|  Роџер Федерер <small>(2/20) ||  Гастон Гаудио || style="background: #FFEFD5"|  Роџер Федерер <small>(3/20) || style="background: #FFEFD5"|  Роџер Федерер <small>(4/20)
|-
| style="background:seaShell;"|2005. ||  Марат Сафин <small>(2/2) ||  Рафаел Надал <small>(1/22) || style="background:seaShell;"|  Роџер Федерер <small>(5/20) || style="background:seaShell;"|  Роџер Федерер <small>(6/20)
|-
| style="background: #FFEFD5"|2006. || style="background: #FFEFD5"|  Роџер Федерер <small>(7/20) ||  Рафаел Надал <small>(2/22) || style="background: #FFEFD5"|  Роџер Федерер (8/20) || style="background: #FFEFD5"|  Роџер Федерер (9/20)
|-
| style="background: #FFEFD5"|2007. || style="background: #FFEFD5" |  Роџер Федерер <small>(10/20) ||  Рафаел Надал <small>(3/22) || style="background: #FFEFD5" |  Роџер Федерер <small>(11/20) || style="background: #FFEFD5" |  Роџер Федерер <small>(12/20)
|-
| style="background:seaShell;"| 2008. ||  Новак Ђоковић (1/22) || style="background:seaShell;"|  Рафаел Надал <small>(4/22) || style="background:seaShell;"|  Рафаел Надал <small>(5/22) ||  Роџер Федерер <small>(13/20)
|-
| style="background:seaShell;"| 2009. ||  Рафаел Надал <small>(6/22) || style="background:seaShell;"|  Роџер Федерер <small>(14/20) || style="background:seaShell;"|  Роџер Федерер <small>(15/20) ||  Хуан Мартин дел Потро <small>(1/1)
|-
| style="background: #FFEFD5"| 2010. ||  Роџер Федерер <small>(16/20) || style="background: #FFEFD5"|  Рафаел Надал <small> (7/22) || style="background: #FFEFD5"|  Рафаел Надал <small>(8/22) || style="background: #FFEFD5"|  Рафаел Надал <small>(9/22)
|-
| style="background: #FFEFD5"| 2011. || style="background: #FFEFD5"|  Новак Ђоковић (2/22) ||  Рафаел Надал <small>(10/22) || style="background: #FFEFD5"|  Новак Ђоковић (3/22) || style="background: #FFEFD5" |  Новак Ђоковић <small>(4/22)
|-
| 2012. ||  Новак Ђоковић <small>(5/22) ||  Рафаел Надал <small>(11/22) ||  Роџер Федерер <small>(17/20) || | Енди Мари <small>(1/3)
|-
| style="background: seaShell;"|2013. ||  Новак Ђоковић <small>(6/22) || style="background: seaShell;"|  Рафаел Надал <small>(12/22) ||  Енди Мари <small>(2/3) || style="background: seaShell;"|  Рафаел Надал <small>(13/22)
|-
| 2014. ||  Станислас Вавринка <small>(1/3) ||  Рафаел Надал <small>(14/22) ||  Новак Ђоковић <small>(7/22) ||  Марин Чилић <small>(1/1)
|-
| style="background: #FFEFD5;"|2015. || style="background:#FFEFD5;"|  Новак Ђоковић <small>(8/22) ||  Станислас Вавринка <small>(2/3) || style="background:#CEE6F2;"|  Новак Ђоковић <small>(9/22) || style="background:#CEE6F2;"|  Новак Ђоковић <small>(10/22)
|-
| style="background: seaShell;"|2016. || style="background:#CEE6F2;"|  Новак Ђоковић <small>(11/22) || style="background:#CEE6F2;"|  Новак Ђоковић <small>(12/22) ||  Енди Мари <small>(3/3) ||  Станислас Вавринка <small>(3/3)
|-
| style="background: seaShell;"|2017. || seaShell;|  Роџер Федерер <small>(18/20) ||  Рафаел Надал <small>(15/22) ||  Роџер Федерер <small>(19/20) ||  Рафаел Надал <small>(16/22) 
|-
| style="background: seaShell;"|2018. || seaShell;|  Роџер Федерер <small>(20/20)||  Рафаел Надал <small>(17/22) ||  Новак Ђоковић (13/22) ||  Новак Ђоковић (14/22)
|-
| style="background: seaShell;"|2019. || seaShell;| Новак Ђоковић <small>(15/22) 
|  Рафаел Надал <small>(18/22) || Новак Ђоковић <small>(16/22) ||  Рафаел Надал <small>(19/22)
|-
| style="background: seaShell;"|2020. || seaShell;| Новак Ђоковић <small>(17/22) 
|  Рафаел Надал <small>(20/22) || style="background:#ececec; color:gray; text-align:center;" class="table-na"| није одржано ||  Доминик Тим <small>(1/1)
|-
| style="background: seaShell;"|2021. || seaShell;|  Новак Ђоковић <small>(18/22) 
|  Новак Ђоковић <small>(19/22) ||  Новак Ђоковић <small>(20/22) ||  Данил Медведев <small>(1/1)
|-
| 2022. || seaShell;|  Рафаел Надал <small>(21/22) ||  Рафаел Надал <small>(22/22) ||  Новак Ђоковић <small>(21/22) ||  Карлос Алкараз <small>(1/1)
|-
| 2023. || seaShell;|   Новак Ђоковић <small>(22/22)||  ||  || 
|}Легенда: 
 

 Победници са пет и више титула (Опен ера) 

Рекордери

 Освајачи гренд слема каријере 

 Подебљане године означавају кад је играч остварио комплетирање гренд слема каријере

 Види још 

 Победнице Гренд слем турнира — жене појединачно
 Асоцијација тениских професионалаца
 Победници Вимблдона — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Аустралије у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства Француске у тенису — мушкарци појединачно
 Победници Отвореног првенства САД у тенису — мушкарци појединачно

 Референце 

 Спољашње везе 
 grandslamhistory.com: Winners''

Спискови победника гренд слем турнира у тенису